Le nom de Grizzlies de l'Utah peut être associé à deux équipes de hockey sur glace qui ont joué à Salt Lake City aux États-Unis :
l'équipe de la Ligue internationale de hockey puis de la Ligue américaine de hockey : voir Grizzlies de l'Utah (1994-2005).
l'équipe de l'ECHL : voir Grizzlies de l'Utah (ECHL)